Идајна има више значења:
 Идајна (Минесота)
 Идајна (Мисури)